Carlos Gutiérrez González puede hacer referencia a:

 Carlos Gutiérrez González (senador), político español (1956-2007).
 Carlos Gutiérrez González (futbolista), futbolista español nacido en 1991.